Capitol Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Capitol Park Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 86003760
 Capitol Park Historic District (Michigan), NRHP-Nr. 99000338